1%ui eotteon geot, drama coreano del 2003
 1%ui eotteon geot, drama coreano del 2016